Sonna è il nome di alcuni corsi d'acqua italiani:
Sonna – torrente della Lombardia, affluente dell'Adda
Sonna – fiume del Veneto, affluente del Piave
 Sonna – genere musicale